Feistmantl ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Feistmantl, österreichischer Rennrodler 
 Josef Feistmantl (1939–2019), österreichischer Rennrodler
 Richard Feistmantl, österreichischer Rennrodler 

Siehe auch:
 Feistmantel